Partit Socialdemòcrata de Suïssa, partit polític de Suïssa
 Partit Socialista d'Albània (del nom en albanès Partia Socialiste e Shqipërisë), partit polític d'Albània
 Partit Socialista de San Marino (del nom en italià Partito Socialista Sammarinese), partit polític de San Marino
 Partit Socialista Sicilià, partit polític de Sicília
 Partit Socialista Senegalès, partit polític històric del Senegal
 Companyia dels Sacerdots de Sant Sulpici (del nom en llatí Presbyterorum a Sancto Sulpitio), societat de vida apostòlica de clergues
 Prestació social substitutòria, servei civil alternatiu al servei militar obligatori a Espanya
 Escala pràctica de salinitat (del nom en anglès Practical Salinity Scale), mesura de la salinitat de l'aigua de mar
 Flux de commutació de paquets (del nom en anglès Packet-switched Streaming Service), sistema de commutació de paquets en comunicacions 3GPP